Gewaltherrschaft steht für:

 Diktatur
 Despotie (Despotismus)
 Tyrannis, eine unumschränkten Einzelherrschaft, die auf einen gewaltsamen Umsturz zurückgeht, in Staaten der antiken griechischsprachigen Welt
 Tyrannei, Gewalt-, Willkür- und Schreckensherrschaft im Mittelalter und in der Neuzeit

Siehe auch